Hemings ist der Familienname folgender Personen:

 James Hemings (1765–1801), US-amerikanischer Sklave, Chefkoch von Thomas Jefferson
 Sally Hemings (um 1773–1835), US-amerikanische Sklavin, Liebhaberin Thomas Jeffersons